Hebbe ist der Name von

 Signe Hebbe (1837–1925), schwedische Opernsängerin, Sopran und Gesangslehrerin
 Wendela Hebbe (1808–1899), schwedische Journalistin, Schriftstellerin und Salonnière, Mutter von Hebbe